

Musique

Chanson 

 , chanson de Corey Hart présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2002.

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi